2 miejscowości w Polsce: 
 Dobczyn – wieś w woj. mazowieckim, w pow. wołomińskim, w gminie Klembów
 Dobczyn – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. śremskim, w gminie Śrem

Inne znaczenia:
 Dobczyn – przystanek kolejowy we wsi Dobczyn, w województwie mazowieckim, w powiecie wołomińskim, w gminie Klembów